Todhunter ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Todhunter (* 1976), kanadischer Schauspieler
 Isaac Todhunter (1820–1884), britischer Mathematiker und Mathematikhistoriker